Michał Kulesza (1799–1863) – polski malarz i grafik
 Michał Kulesza (1866–1964) – polski tancerz, choreograf i reżyser baletowy
 Michał Kulesza (1948–2013) – polski prawnik, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego